Ezen az oldalon a Manchester City FC menedzserei találhatóak kronológiai sorrendben, feltüntetve a statisztikájukat, valamint elért sikereiket.

A leghosszabb ideig Les McDowall irányította a csapatot, a 13 év alatt egy FA-kupát nyert. 

A legsikeresebb menedzser Joe Mercer volt, aki 1965 és 1971 között irányította a világoskékeket, ez idő alatt bajnokságot, FA-kupát, ligakupát és KEK-et is nyert.

Jelentős menedzser volt még az olasz Roberto Mancini is, aki 3 és fél év alatt FA-kupát, bajnokságot és szuperkupát nyert.

A Manchester City új koncepciójának eredményeképpen Manuel Pellegrinit inkább edzőnek lehet nevezni, mintsem menedzsernek, ugyanis a játékosigazolások kérdésében szorosan együttműködik a klub szakmai igazgatójával (Director of Football, vagy DoF), Txiki Begiristainnal.

Menedzserek 
Utoljára frissítve 2018. május 13-án. A statisztika csak a tétmérkőzéseket tartalmazza, a The Football League előtti időszakot, a világháború alatti versenyeket nem tartalmazza. A becenevek eredeti nyelven, angolul olvashatóak. Az ideiglenes menedzserek dőlt betűvel szerepelnek.

Jegyzetek

Fordítás 

Manchester City FC
Labdarúgó-vezetőedzők listái